Ани́симов (Ани́симова) — русская фамилия, образованная от имени Онисим. В Списке общерусских фамилий занимает 76-е место. Известные носители:

Анисимов

А 
 
 
 
 
 Анисимов, Аркадий Фёдорович (1910—1968) — советский учёный-этнограф.
 Анисимов, Артемий Анисимович (1783—1823) — русский скульптор.
 
 Анисимов, Артур Евгеньевич (род. 1992) — российский футболист.

Б—В 
 
 Анисимов, Вадим Алексеевич (1934—2020) — бригадир механизированной колонны, Герой Социалистического Труда.
 
 
 
 
 
 Анисимов, Вячеслав Александрович (род. 1955) — украинский политик.

Г—Л 
 Анисимов, Гавриил Филиппович (1878—1915) — прапорщик, кавалер военного ордена Святого Георгия 4-й степени.
 Анисимов, Георгий Иванович (1897—1974) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Анисимов, Григорий Анисимович (1731—179?) — российский промышленник и государственный деятель, бургомистр Санкт-Петербургского городового магистрата.
 Анисимов, Григорий Анисимович (1934—2011) — российский писатель, искусствовед, художник.
 Анисимов, Дмитрий Викторович (род. 1983) — глава города Кемерово.
 Анисимов, Дмитрий Платонович — комбайнер совхоза «Туринский» Тюменского района Тюменской области, Герой Социалистического Труда.
 
 Анисимов, Евстафий Васильевич (1922—1990) — сапёр, Герой Советского Союза.

Н 
 Анисимов, Никита Юрьевич (род. 1978) — российский математик, ректор Дальневосточного федерального университета и Высшей школы экономики.

О—Я 
 
 
 
 
 Анисимов, Станислав Васильевич (род. 1940) — российский и советский государственный деятель, предприниматель.
 Анисимов, Фёдор Михайлович (1914—1988) — старший машинист турбины Нижнесвирской ГЭС, Герой Социалистического Труда.
 Анисимов, Юлиан Павлович (1886—1940) — русский поэт и переводчик, искусствовед.
 Анисимов, Юрий Сергеевич (1938—2012) — советский спортсмен по парусному спорту.
 Анисимов, Яков Анисимович (1906—1944) — советский офицер, гвардии капитан, Герой Советского Союза.



Другие значения 
 «Анисимов» — эскадренный миноносец типа «Буйный», также известен под названием «Бравый».
 Анисимов — починок в Нижегородской области России.

См. также

Примечания